Балінський — слов'янське прізвище польського походження. Походить від назви містечка Балін у Польщі. Спочатку його носіями були виключно поляки, але нащадки роду розселилися по території нинішніх України, Росії і Білорусі та значною мірою асимілювалися.

Відомі носії 

 Борис Іванович Балінський (1905-1997) — український і південноафриканський зоолог, ембріолог, ентомолог
 Гнат Гнатович Балінський (Ігнатович) (1898—1978) — український режисер, актор, педагог, Заслужений артист УРСР 
 Джон Балінський (1934-1983) - південно-африканський і американський зоолог українського походження.
 Іван Мартинович Балінський (1879-1927) - український історик і правник
 Людвік Балінський (?) — польський політичний засланець часів польського повстання 1848 року
 Міхал Балінський (1794-1863) — польський історик, публіцист, громадський діяч

Українські прізвища
Польські прізвища